Lista dei vincitori e dei nominati del premio di Sportswoman of the Year dei Laures World Sports Awards.

Lista dei vincitori e nominati

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Laureus World Sports Awards